Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1998 проходили с 8 по 19 декабря 1998 года в городе Бангкок (Таиланд) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 10 мужских и 7 женских команд.

В мужском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Индии, победившая в финале сборную Южной Кореи со счётом 4:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовые медали завоевала сборная Пакистана, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 3:0.

В женском турнире победителем в 4-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победившая в финале сборную Индии со счётом 2:1. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 2:0.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 9-10 место

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3—4 места
 Проходят в плей-офф за 5—6 места

Плей-офф

За 5-6 места

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 13th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1998
Хоккей на траве
1998 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Таиланде
Декабрь 1998 года